Milenii: Mileniul I î.Hr. - Mileniul I - Mileniul al II-lea

Secole: Secolul I î.Hr. - Secolul I - Secolul al II-lea

Decenii: Anii 20 Anii 30 Anii 40 Anii 50 Anii 60 - Anii 70 - Anii 80 Anii 90 Anii 100 Anii 110 Anii 120

Ani: 73 74 75 76 77 - 78 - 79 80 81 82 83

 


Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

78